

Piedrahíta puede referirse a 
Lugares de España:
 Piedrahíta (Ávila), municipio de la provincia de Ávila.
 Piedrahíta de Muñó, localidad del municipio de Pinilla de los Moros, provincia de Burgos.
 Piedrahíta de Juarros, localidad del municipio de Santa María del Invierno, provincia de Burgos.
 Piedrahíta (Cantabria), localidad del municipio de Santoña, Cantabria.
 Piedrahíta (Teruel), localidad del municipio de Loscos, provincia de Teruel.
 Piedrahíta de Castro, municipio de la provincia de Zamora.
 Piedrahíta (Burgos), despoblado del municipio de Condado de Treviño, provincia de Burgos.

Apellido de:
 Lucas Fernández de Piedrahíta (1624-1688): clérigo y cronista español del Nuevo Mundo.
 Vicente Piedrahíta (1833-1878): poeta, orador, estadista, jurisconsulto y diplomático ecuatoriano.
 Luis Piedrahíta (1977): humorista, guionista, director y musicólogo español, famoso por sus apariciones en televisión y radio, especialmente apreciado por sus monólogos.
 Rubén Piedrahíta Arango (1908-1979): militar colombiano.
 Alberto Piedrahíta Pacheco (1931-2014): periodista colombiano.
 Luis Javier Piedrahita Gaviria, Fausto (1950): cantante colombiano.